Soca bezeichnet:
 Soca (Musikrichtung), Musikrichtung in der Karibik

Soca, Soča heißen:
 Soča, slowenischer Name des Flusses Isonzo
 Soča (Bovec), Ortschaft in der Gemeinde Bovec, Slowenien
 Soca (Timiș), Ort im rumänischen Teil des Banats
 Dr. Francisco Soca, als geläufige Abkürzung der eigentlichen Namensbezeichnung dieser uruguayischen Stadt

Soca ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Soca (* 1969), uruguayischer Fußballspieler
 Francisco Soca (1856–1922), uruguayischer Mediziner und Politiker
 Susana Soca (1906–1959), uruguayische Lyrikerin und Herausgeberin

SOCA oder Soca steht für:

 SOCA, Survivors of child abuse, ein Verband der Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch in Irland
 Serious Organised Crime Agency, ehemalige Strafverfolgungsbehörde zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Vereinigten Königreich
 Sommercasino, Jugendzentrum in Basel
 Siemens Open Communications Associate, Zertifikat von Siemens Enterprise Communications
 Aéroport international Félix Éboué (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Soka

Abkürzung